

Architettura 
 Torre degli Zuccaro – torre medioevale di Mantova

Geografia 
 Zuccaro – frazione del comune italiano di Valduggia

Persone 
 Federico Zuccaro (1539-1609) – pittore e trattatista italiano
 Guido Zuccaro (1876-1944) – pittore italiano
 Ignazio Zuccaro (1839-1913) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Zuccari